Новгородское — название населённых пунктов.

Россия 
 Новгородское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Новгородское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Новгородское — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Новгородское — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Новгородское — село в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Новгородское — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Новгородское — название пгт Нью-Йорк Донецкой области в 1951—2021 годах.

См. также 
 Новгородское вече
 Новгородское войско
 Новгородское восстание
 Новгородское дело
 Новгородское областное телевидение
 Новгородское перемирие